Czechosłowacja  startowała na zimowych igrzyskach olimpijskich od 1924 do 1992 roku. Najwięcej medali zdobyła w 1984 roku. Od 1994 roku, po rozpadzie Czechosłowacji powstały dwa nowe państwa - Czechy i Słowacja. Na igrzyskach olimpijskich występują jako dwie różne reprezentacje.

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Przypisy

Bibliografia 
 

!